Il singolare del torneo di tennis Busan Open Challenger 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Gō Soeda che ha battuto in finale Lu Yen-Hsun he si è ritirato sul punteggio di 6-2.

Teste di serie 

 Lu Yen-Hsun (finale)
 Alun Jones (primo turno)
 Rik De Voest (semifinali)
 Kristian Pless (semifinali)

 Gō Soeda (Campione)
 Danai Udomchoke (quarti di finale)
 Łukasz Kubot (quarti di finale)
 Adam Feeney (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Busan Open Challenger 2008